Douglas Park est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

Douglas Park, ville de la Nouvelle-Galles du Sud

Douglas Park, parc municipal de Regina en Saskatchewan
Regina Douglas Park, circonscription provinciale de la Saskatchewan

, communauté de la Californie
, parc de Chicago dans l'Illinois

Sports
Douglas Brad Park (né en 1948), joueur de hockey sur glace canadien
Douglas Park, stade de football de Hamilton en Écosse
, ancien stade de la National Football League de Rock Island dans l'Illinois

Homonymie de toponyme